Сметанников — фамилия. Сметанниковы — дворянский род.

Известные носители 
 Сметанников, Василий Андриянович (1920—1995) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Сметанников, Владимир Борисович (1982—2007) — чемпион России по спортивному туризму.
 Сметанников, Леонид Анатольевич (род. 1943) — советский и российский оперный певец.
 Сметанников, Михаил Павлович (1928—1999) — Герой Социалистического Труда.